Іван (Красовський) (Ян Дамаскин Красовський; ? — 1827) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Красовський Іван Дем'янович (1611) — львівський міщанин, просвітник, письменник.
 Красовський Іван Дмитрович (1927—2014) — український історик-етнограф, публіцист, громадський діяч.
 Красовський Іван Іванович (1827—1885) — російський державний діяч.
 Красовський Іван Іванович (тенор) (Тодорюк Іван Іванович) (нар. 1968) — український співак, заслужений артист України.
 Красовський Іван Юрійович (1921—1989) — український радянський май­­стер різьблення по дереву.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок